Íslenska Ásatrúarfélagið [Islenska Asatruarfelagid] (in lingua islandese col significato di Fratellanza islandese della fede negli Asi) è un'organizzazione asatruar che promuove una ripresa moderna della paganesimo norreno precedente alla cristianizzazione della Islanda avvenuta agli inizi dell'XI secolo.

Storia
Questo movimento religioso venne fondato in Islanda nel solstizio d'estate del 1972 e fu riconosciuto ufficialmente dal governo l'anno seguente, soprattutto grazie agli sforzi di Sveinbjörn Beinteinsson. Alla data del 2002 questo culto conta circa 570 aderenti che chiamano loro stessi Ásatrúarmenn (dove Ásatrú indica fede negli Asi), salito a 3900 nel 2018. Sempre in quest'ultima data iniziano la costruzione del primo tempio pagano in terra islandese negli ultimi 1000 anni.

Spiritualità

Note

Voci correlate 
 Neopaganesimo
 Etenismo
 Ásatrú
 Sveinbjörn Beinteinsson
 Hilmar Örn Hilmarsson
 Haukur Halldórsson

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Etenismo
Religione in Islanda